Чернега Дмитро Федорович — український учений в галузі металургії, доктор технічних наук, професор.
 Чернега Леонід Олексійович — міський голова Одеси (1991—1994).
 Чернега Людмила Василівна — депутат Верховної Ради УРСР 7-10-го скликань.
 Чернега Олександр Вікторович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Чернега Роман Тарасович — народний депутат України 7-го скликання, голова Державної служби України з питань праці (з 21 січня 2015).
 Чернега Юрій Михайлович (1896—?) — український майстер художньої кераміки.
 Чернега Юрій Терентійович — радянський футболіст, учасник «Матчу смерті».

 10005 Чернега — астероїд головного поясу.